Castiglia peut faire référence à:

Architecture
 Villa Castiglia, bâtiment historique d'Ivrée au Piémont, en Italie.

Patronymie
 Salvatore Castiglia (1819-1895), marin, diplomate et patriote italien.
 Vincent Castiglia (1982- ), peintre et tatoueur américain.